Шкапский — фамилия; имеет женскую форму Шкапская.
 Шкапский, Михаил Андреевич (1754—1815) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор Русской императорской армии.
 Шкапская, Мария Михайловна (урождённая Андре́евская; 1891—1952) — русская поэтесса и журналистка.